Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Korejwo – polski dziennikarz, przewodnik górski, ratownik górski
 Marian Korejwo – polski dowódca wojskowy, żołnierz podziemia
 Stefan Korejwo – polski inżynier, działacz opozycji demokratycznej